Die Australian Open 2017 im Tischtennis waren das siebte Turnier der ITTF World Tour 2017. Sie fanden vom 2. bis 7. Juli 2017 im australischen Gold Coast statt.

Einzel

Männer

Frauen

Doppel

Männer

Frauen

U-21

Männer

Frauen

Weblinks 
 Die Australian Open 2017 auf der Website der ITTF (abgerufen am 11. Dezember 2020)
 Die World Tour 2017 auf der Website der ITTF (abgerufen am 11. Dezember 2020)

ITTF World Tour
Sportveranstaltung in Gold Coast (Australien)
Tischtenniswettbewerb in Australien
Tischtennisveranstaltung 2017